Родман има више значења:
 Родман (Њујорк)
 Родман (Ајова)